Con el nombre de Cambises se conoce a dos reyes persas:

Cambises I, padre de Ciro II el Grande.
Cambises II, hijo de Ciro, segundo rey de la dinastía Aqueménida.

pt:Cambises